Egebjerg kan syfta på följande platser i Danmark:

 Egebjerg, Guldborgsunds – en ort i Guldborgsunds, Själland
 Egebjerg, Holstebro – en ort i Holstebro, Mittjylland
 Egebjerg, Horsens – en ort i Mittjylland
 Egebjerg, Odsherreds – en ort i Själland
 Egebjerg, Syddanmark – en ort i Svendborgs
 Egebjergs kommun